Onomàstica:
 Abu-Bakr Muhàmmad ibn Ammar ibn Hussayn ibn Ammar (1031- 1086), poeta i visir de Sevilla a l'Àndalus
 Abu l-Abbas Ahmad ibn Ammar, poeta algerià del  conegut com a Sidi Ben Ammar, d'ètnia amaziga